Lukavice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lukavice, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové
Lukavice, comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc
Lukavice, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Lukavice, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice